Nene, Néné, Nené, Nenê ou Nenè peut faire référence à :

Personnalités 
 Nene (1546-1624), aristocrate japonaise,
 Nené (1942-), Claudio Olinto de Carvalho, footballeur brésilien,
 Nené (1949-), Tamagnini Manuel Gomes Baptista, un footballeur portugais,
 Nenê (1975-), Fábio Camilo de Brito, footballeur brésilien,
 Néné (1979-), Adriano Barbosa Miranda da Luz, footballeur cap-verdien,
 Nenê (1981-), Anderson Luis de Carvalho, footballeur brésilien,
 Nenê, (1982-), Maybyner Rodney Hilário, joueur de basket-ball brésilien,
 Nenê (1983-), Ânderson Miguel da Silva, footballeur brésilien,
 Néné, ou Nene, était le surnom de la duchesse Hélène en Bavière, première prétendante à épouser l'empereur autrichien François-Joseph I

Culture 

 Nêne, un roman (prix Goncourt 1920) d'Ernest Pérochon,
 Nêne, un film de Jacques de Baroncelli sorti en 1923, tiré du roman d'Ernest Pérochon,
 Nenè, roman de Cesare Lanza,
 Nenè, un film italien de Salvatore Samperi sorti en 1977 adapté du roman de Cesare Lanza,
 Nēnēs, groupe de quatre chanteuses de musique traditionnelle japonaise.

Animaux 
 la bernache néné, une espèce d'oie sauvage,
 le requin néné pointe, un requin,

Personnages 
 Néné, personnage de Blue Dragon
 Nene, personnage de Samurai Warriors
 Nene, personnage de Beelzebub
Nene Yashiro, un des personnages principaux du manga Toilet-Bound Hanako-kun

Autres 
 La rivière Nene, arrosant Northampton,
 Rolls-Royce Nene, un turboréacteur à compresseur centrifuge.

Voir aussi 
 Neneh Cherry
 Neném

Homonymie de titre